Schlauchbach ist ein Gewässername:

 Schlauchbach (Ellerbach), rechter Zufluss des Riedgrabens (zum Ellerbach, zur Wörnitz) am Bahnhof von Mündling, Stadt Harburg (Schwaben), Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Schlauchbach (Glatt), rechter Zufluss der Glatt (zur Thur) in Herisau, Bezirk Hinterland, Kanton Appenzell Ausserrhoden
 Schlauchbach (Suhbach), rechter Zufluss des Suhbachs (zum Kocher) bei Algishofen, Gemeinde Obergröningen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Schlauchenbach